Рудже́рі () — італійське прізвище.

Відомі носії прізвища:
 Енріко Руджері (;  1957) — італійський співак і автор пісень, телеведучий.
 Маттео Руджері (;  2002) — італійський футболіст, захисник.
 Оскар Руджері (;  1962) — колишній аргентинський футболіст, що грав на позиції захисника.
  (; 1871—1953) — італійський театральний та кіноактор.